Тяжельников — фамилия:
 Тяжельников, Вячеслав Михайлович (род. 1950) — российский политик.
 Тяжельников, Евгений Михайлович (1928—2020) — советский и партийный работник, дипломат, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
 Тяжельников, Иван Иванович (1802—1869) — генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Тяжельников, Михаил Иванович (1866—1933) — генерал-майор Русской императорской армии, герой Первой мировой войны, Черноморский губернатор в Вооружённых силах Юга России.